Grad Bistrica je lahko:

 Grad Ilirska Bistrica
 Grad Slovenska Bistrica